James Busby (golfer), een Engels golfer
 James Busby (wijnbouwer), een Schots / Australisch wijnbouwer